Le patronyme flamand Persoon, Persoone ou avec suffixe génitif Persoons renvoie à un surnom, du moyen néerlandais persoon, qui signifie curé (sen ancien français personne signifiait: 'dignitaire ecclésiastique') .

Christiaan Hendrik Persoon (1761-1836) est un scientifique et mycologue sud-africain, dont l’abréviation botanique standard est « Pers. », 
Johannes Gerardius Maris Persoon (1956-) est un botaniste dont l’abréviation botanique standard est « J.G.M.Pers.  ».

François Persoons (1925-1981 ) fut un homme politique belge ;
sa fille Caroline Persoons (1965-) est une femme politique belge ;
Koen Persoons (1983-) est un footballeur belge.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais